De olympiska tävlingarna i tyngdlyftning 1992 avgjordes mellan den 26 juli och den 4 augusti i Barcelona. 244 deltagare tävlade i tio viktklasser.

Medaljsammanfattning

Medaljörer

Medaljtabell

Referenser 

 1992